Дренок може се односити на:

 Дренок (Старо Нагоричане), село у општини Старо Нагоричане, у Северној Македонији,
 Дренок (Пробиштип), село у општини Пробиштип, у Северној Македонији,
 Дренок (Струга), село у општини Струга, у Северној Македонији.

Види још
 Дренак